Románia 
Csernek, falu Csákigorbó községben, Szilágy megyében

 Horvátország
Csernek falu és község Bród-Szávamente megyében